Efron ist der Familienname folgender Personen:

 Ariadna Sergejewna Efron (1912–1975), russische Übersetzerin und Malerin
 Bradley Efron (* 1938), US-amerikanischer Statistiker
 Inés Efron (* 1985), argentinische Schauspielerin
 John M. Efron (* 1957), US-amerikanischer Historiker
 Marshall Efron (1938–2019), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Sergei Jakowlewitsch Efron (1893–1941), russischer Dichter
 Zac Efron (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger

Efron ist der Name einer biblischen Person:
 Efron (Bibel), Sohn Zoars, Hetiter, Verkäufer der Höhle Machpela bei Mamre an Abraham 

Siehe auch
 Brockhaus-Efron
 Jefron